Marie Parent peut désigner :
 Marie Parent (1853-1934), une activiste et militante belge féministe ;
 Marie Parent ou Mimi Parent (1924-2005), une artiste peintre surréaliste canadienne.